Ladzekpo ist der Familienname folgender Personen des 20./21. Jahrhunderts:

 Alfred Ladzekpo, ghanaischer Perkussionist
 Kobla Ladzekpo, ghanaischer Perkussionist